Шифр Віженера  — поліалфавітний шифр, який як ключ використовує слово.

Якщо пронумерувати літери алфавіту від 0 до 32 (а → 0, б → 1, в → 2, …), то шифрування Віженера можна подати формулою:

 Ci = (Pi + Kj) mod 33,

де Kj — j-та літера ключового слова, Pi  — і-а літера вихідного слова. 

Ключове слово повторюється, поки не отримано гаму, рівну довжині повідомлення.

Дешифрування відбувається за наступною формулою:

Ci = (Pi + 33 - Kj) mod 33

Отримав назву на честь Блеза де Віженера, хоча насправді його винайшов італійський криптограф Джованні Баттіста Белласо.

Табличне представлення 

По вертикалі вибираємо літери відкритого тексту, а по горизонталі — ключа, на перетині цих значень отримуємо знаки шифротексту.

Приклад 

Наприклад,

Відкритий текст: «полі/алфа/вітн/ий ши/фр»

Ключ: «ключ/ключ/ключ/кл юч/кл»

Шифротекст: «аайд/кьтч/мцрі/фш цґ/дв».

У разі, якщо ключове слово рівне довжині повідомлення і використовується лише один раз, такий варіант шифра Віженера практично еквівалентний Шифрові Вернама.

З появою комп'ютерних мереж, часто використовується аналогічний за принципом побудови шифр XOR.

Криптоаналіз 

Зважаючи на те, що даний шифр був досить поширений у Європі з часів Відродження, перші відомості про метод його криптоаналізу були опублікований Фрідріхом Казіскі у 1863 році, і отримали назву Метод Казіскі.

У 1920 році Вільям Фредерік Фрідман опублікував роботу, у якій, зокрема, йшлося про універсальний показник, для знаходження довжини ключа, що спрощувало криптоаналіз поліалфавітних шифрів — Індекс збігу.

Криптоаналіз виконується так:

1. Знаходиться довжина ключа. Шифротекст розбивається на групи по номеру літери ключового слова.

2. За допомогою частотного аналізу груп знаходяться літери ключа.

У разі, якщо відомо частину відкритого тексту, ефективніша атака з відомим відкритим текстом.

Посилання 
 Шифр Віженера

Класичні шифри